О́йловиц или Йи́лоцы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гроспоствиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается на юго-восток от административного центра коммуны Гроспоствиц. Подразделяется на исторические районы: Нижние Йиловицы, Верхние Йиловицы и Новые Йиловицы.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Козлы, на востоке — деревня Загор, на юго-востоке — деревни Розводецы (входит в городские границы Ширгисвальде-Киршау) и Бедруск (входит в городские границы Ширгисвальде-Киршау) и на северо-востоке — административный центр коммуны Гроспоствиц.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Ilewitz.

С 1999 года входит в современную коммуну Гроспоствиц.

Единственный населённый пункт коммуны Гроспоствиц, не входящий в «Лужицкую поселенческую область».

 Исторические немецкие наименования.
 Ilewitz, 1419
 Ilewicz, 1469
 Eilwitz, Eylowiz, 1475
 Ober- und Nieder-Eulewitz, 1689
 Eilwitz, 1732
 Eulowitz, 1768
 Eulowitz (Neu-, Nieder-, Ober-), 1939

Население 
Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 245 человека (из них — 175 серболужичанина (71 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 461 человека серболужицкое население деревни составляло 10,4 % (из них верхнелужицким языком владело 48 взрослых и 10 несовершеннолетних).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Памятник погибшим в Первой мировой войне, Dorfstraße, Niedereulowitz, 1918 год (№ 09252817).
 Жилой дом, Dorfstraße 1, Niedereulowitz, 1800 год (№ 09252818).
 Каменный дорожный указатель, Hauptstraße, на углу с улицей Bederwitzer Straße, Neu-Eulowitz, 19 век (№ 09252820).
 Гостиный дом, Hauptstraße 8, на углу с улицей Bederwitzer Straße, Neu-Eulowitz, 1855 год (№ 09252819).
 Häuslerei, Hauptstraße 16, 1800 год (№ 09252366).
 Гостиный дом «Neu-Eulowitz», Hauptstraße 17, 1793 год (№ 09252821).

Примечания

Ссылки 
 Eulowitz/ (Jiłocy) , Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Eulowitz , Oфициальный сайт коммуны Гроспоствиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гроспоствиц